Hofname steht für:
 den Namen eines Bauernhofs oder seiner Bewohner; siehe Hausname
 den chinesischen Zweitnamen, siehe Chinesischer Name#Zì